|}

Die Bahnstrecke Hagen–Hamm ist eine durchgängig zweigleisige und elektrifizierte Hauptbahn in Nordrhein-Westfalen, die von Hagen über Schwerte, Holzwickede und Unna nach Hamm führt.

Geschichte 

Die Bahnstrecke Hagen–Hamm wurde von der Bergisch-Märkischen Eisenbahn-Gesellschaft (BME) gebaut, um eine Verknüpfung ihrer bereits bestehenden Bahnstrecke Elberfeld–Dortmund und Bahnstrecke Dortmund–Soest, sowie zum Knotenbahnhof Hamm zu schaffen.

Der Streckenabschnitt zwischen Holzwickede und Unna wurde von der BME bereits am 9. Juli 1855 im Rahmen ihrer Bahnstrecke Dortmund–Soest eröffnet. Gut zehn Jahre später, am 18. Januar 1866, wurde dann der Abschnitt von Unna nach Hamm dem Personenverkehr übergeben, während der Abschnitt von Hagen nach Holzwickede gut ein Jahr später am 1. April 1867 folgte.

Heutige Situation 

Die Bahnstrecke wird von den Regional-Express-Linien RE 7 „Rhein-Münsterland-Express“ und RE 13 „Maas-Wupper-Express“ auf ganzer Länge befahren. Auf dem Abschnitt Hagen–Schwerte verkehrt zusätzlich der RE 17 „Sauerland-Express“ sowie zwischen Holzwickede und Unna die Regionalbahn der Linie RB 59 „Hellwegbahn“.

Im Fernverkehr fahren u. a. Intercity-Express-Züge der ICE-Linie 10 und Intercity der Relation Köln –Hamm (und weiter nach Berlin) über diese Strecke.

Es gelten die Fahrpreise des Verkehrsverbunds Rhein-Ruhr (VRR) und der Westfalentarif.

Literatur 

 Bernd Franco Hoffmann: Die Bergisch-Märkische Eisenbahn. Durch die Täler von Wupper, Ruhr und Volme; Sutton-Verlag, Erfurt, 2015, ISBN 978-3954005802

Weblinks 

NRWbahnarchiv von André Joost:

 [strecken/2550.htm Beschreibung der Strecke 2550]: Hagen ↔ Schwerte
 [strecken/2840.htm Beschreibung der Strecke 2840]: Schwerte ↔ Holzwickede
 [strecken/2103.htm Beschreibung der Strecke 2103]: Holzwickede ↔ Unna 
 [strecken/2932.htm Beschreibung der Strecke 2932]: Unna ↔ Hamm
 [strecken/2910.htm Beschreibung der Strecke 2910]: Bönen Autobahn ↔ Hamm

weitere Belege:

 Geschichte des Bahnhofes Holzwickede

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Nordrhein-Westfalen
Bahnstrecke HagenHamm
Bahnstrecke HagenHamm
Bahnstrecke HagenHamm
Bahnstrecke HagenHamm